Miejscowości w USA:
 Bridgeport – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Bridgeport – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Bridgeport – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Bridgeport – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mono
 Bridgeport – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Bridgeport – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Morrill
 Bridgeport – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Bridgeport – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Bridgeport – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Caddo
 Bridgeport – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Bridgeport – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wise
 Bridgeport – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Douglas
 Bridgeport – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Harrison
 Bridgeport – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Bridgeport (ang. Bridgeport Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Bridgeport (ang. Bridgeport Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Bridgeport (ang. Bridgeport Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Bridgeport (ang. Bridgeport Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Warren
 Bridgeport (ang. Bridgeport Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford